Molino steht für:
 Molino TI, Ortschaft in der Gemeinde Muzzano, Kanton Tessin, Schweiz
 Molino (Restaurants), Restaurantkette der Migros Group
 Molino San Vincenzo, archäologischer Fundplatz in Italien
 Molino dei Torti, eine italienische Gemeinde in der Provinz Alessandria, Region Piemont
 Molino Verlag, deutscher Literatur- und Sachbuchverlag

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Molino (Florida), census-designated place im Escambia County, Florida
 Molino (Kalifornien), Ort im Sonoma County, Kalifornien
 Molino (Mississippi), Ort im Union County, Mississippi
 Molino (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Audrain County, Missouri
 Molino (Pennsylvania), Dorf im Schuylkill County, Pennsylvania
 Molino (Tennessee), Ort im Lincoln County, Tennessee

Molino ist der Familienname folgender Personen:
 Andrea Molino (* 1964), italienischer Komponist und Dirigent
 Andreas Molino (* 1963), deutscher Perkussionist
 Antonio Molino Rojo (1926–2011), spanischer Schauspieler
 Francesco Molino (1768–1847), italienischer Gitarrist und Komponist
 Giovanni Molino (* 1931), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Kevin Molino (* 1990), Fußballspieler aus Trinidad und Tobago
 Mario Molino, italienischer Gitarrist und Komponist
 Sergio del Molino (* 1979), spanischer Schriftsteller und Journalist
 Walter Molino (1915–1997), italienischer Comiczeichner

Siehe auch:
 Molinos
 Mulino